Ва́сина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Барсук (Васина), Анастасия Геннадьевна (род. 1987) — российская волейболистка.
 Васина, Клавдия Александровна (1927—2016) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Васина, Надежда Андреевна (род. 1989) — украинская гимнастка.

Топонимы

Река 
 Васина — река в Архангельской области России. См. также